Bingel kan verwijzen naar:

 Bingel (oefenplatform), digitale leeromgeving voor het Lager Onderwijs in Vlaanderen
 Clothilde Bingel, een personage uit de Harry Potter-boeken van J.K. Rowling.